To Whom It May Concern ("a chi di interesse/di competenza" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
To Whom It May Concern – film del 2016 diretto da Manu Boyer

Musica 
 To Whom It May Concern – album di Nat King Cole del 1958
 To Whom It May Concern – album dei Bee Gees del 1972
 To Whom It May Concern – album del gruppo The Pasadenas del 1988
 To Whom It May Concern... – album dei Freestyle Fellowship del 1991
 To Whom It May Concern – album di Al Stewart del 1993
 To Whom It May Concern – album di Lisa Marie Presley del 2003
 To Whom It May Concern – traccia dell'album Define the Great Line degli Underoath del 2006
 To Whom It May Concern – bonus track dell'album Human Clay dei Creed
 To Whom It May Concern – traccia dell'album Sound the System di Alborosie del 2013

Televisione 
 Un padre responsabile (To Whom It May Concern) – episodio della settima stagione di Una mamma per amica